Пути́льский райо́н () — упразднённая административная единица Черновицкой области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Путила.

География 

Путильський район расположен в юго-западной части области, на границе с Румынией, в высочайшей части Украинских Карпат. Около 63 % территории района покрыто лесами. Расстояние до областного центра составляет 120 км. Район имеет прямое соединение с соседней Румынией через 2 пропускных пункта, один из которых предоставляет возможность переезда легковым транспортом.

Территория района покрыта лесами, где господствующими породами является ель, пихта и бук обычный. В лесах края растет свыше 50 видов растений, в частности, арника горная, медуница врачебная, зверобой, лилия лесная, эдельвейс. Животный мир района характеризуется большим разнообразием. В лесах водятся карпатский олень, косуля, дикий кабан, лисица, белка, ёж, барсук, заяц. Из птиц встречается ласточка, синица, дятел, голубь, сова, снегирь.

Среди гор в живописной долине лежит поселок городского типа Путила, где протекает река Путилка — наибольший приток реки Черемош. По характеру рельефа большая часть территории Путильщини — горы. Здесь находятся высочайшие точки Покутско-Буковинских Карпат — горы Яровица (1574 м), Жупаны (1488 м), Чёрный Дол (1452 м).

Население 

По данным всеукраинской переписи населения 2001 года в населении района присутствовали следующие этнические группы:
 украинцы — 99,3 %
 русские — 0,4 % .

Экономика 

Сложный горный рельеф разрешает развивать преимущественно животноводство, лесоперерабатывающую и пищевую промышленность. Здесь выращивают крупный рогатый скот мясомолочного направления, овец, коней. Работают предприятия по переработке молока и мяса. Вырабатывают гуцульские изделия — покрывала, которые известны далеко за пределами края. Район богат кирпично-черепичным сырьём, залежи мрамора, источники минеральных вод, месторождения которых выявлены в селе Долгополье, пгт Путила и в селе Сарата.

Достопримечательности 

Важное место в историческом наследии района занимают памятники истории и культуры, которых в районе свыше 20, в частности:
 пещера Олексы Довбуша — историческое доказательство событий 1730—1740 годов;
 живописное горное озеро естественного происхождения «Горный глаз»;
 перевал Немчич, расположенный на стыке  районов — Путильского и Вижницкого, Черновицкой области. С перевала приоткрывается широкая панорама горной долины, где протекает бушующая река Черемош;
 в селе Усть-Путила находится скала «Каменная Богачка» или «Заклятая Скала»;
 в пгт Путила расположен музей-усадьба украинского литературного деятеля Юрия Федьковича. Дом построен в начале XVІІІ столетия. За 60 метров от музея-усадьбы находится памятник архитектуры Свято-Николаевская церковь, под строительство которой Юрий Федькович выделил землю. Церковь построена в 1886 году;
 в с. Селятин, что стоит на самой границе с Румынией, есть одна из древнейших деревянных сооружений — церковь XVІІ столетия, сделанная без одного гвоздя.
 Ежегодно в каждое последнее воскресенье мая в Путиле проводится традиционный праздник «Выхода на полонины».
 Ежегодно в начале августа в Путиле на территории музея Ю. Федьковича проводится традиционный праздник "Шовкова косиця" приуроченный ко дню рождения Ю. Федьковича.
 В конце сентября в селе Подзахаричи проводится праздник юмора и фольклора "Захарецький гарчик.
 В районе расположена наивысшая гора буковинских Карпат Яровица. Высота 1574 метров.
 На горе Семенчук (Томна-Тыкуль) расположена бывшая воинская часть "Памир".

Примечания